Die Serie A 2020/21 war die 54. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Frauenfußball. Sie wurde am 22. August 2020 eröffnet und nicht durch eine Winterpause unterbrochen. Lediglich über Weihnachten und den Jahreswechsel fand eine kurze Pause statt. Nach dem die Vorsaison wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurde, fanden in diese Spielzeit wieder alle Spiele statt. Die letzten Spiele wurden am 23. Mai 2021 ausgetragen. Juventus Turin gewann seinen vierten Titel, die Mannschaften aus Bari und San Marino stiegen ab.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2020/21 qualifizierten sich die 10 besten Mannschaften der vorherigen Saison (Serie A 2019/20) und die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison (Serie B 2019/20):

Die 10 besten Mannschaften der vorherigen Saison:
 FC Empoli
 Florentia San Gimignano
 AC Florenz
 AC Mailand
 Inter Mailand
 Pink Bari
 AS Rom
 US Sassuolo Calcio
 Juventus Turin (Titelverteidiger, Pokalsieger)
 Hellas Verona

Die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison:
 SSD Neapel
 San Marino Academy

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Statistik

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der LNPA.

Assistliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der LNPA.

Siehe auch 
 Serie A (Frauenfußball)
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien

Weblinks 
 Offizielle Webseite auf figc.it
 Spieltage und aktuelle Tabelle der Serie A Femminile auf kicker.de
 Serie A der Frauen auf soccerway.com
 Serie A der Frauen auf soccerdonna.de

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21